«Merry Christmas» — четвертий студійний та перший різдвяний альбом американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 1 листопада 1994 року.

Список композицій 

Примітки
 означає співпродюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Різдвяні альбоми
Альбоми Columbia Records